Favaro :

Toponyme
 Favaro Veneto,  localité de la commune de Venise

Patronyme
 Famille Favaro
 Antonio Favaro, historien des sciences italien
 Giorgio Favaro, coureur cycliste italien
 Patrice Favaro, écrivain
 Simone Favaro, joueur italien de rugby

Homonymie de patronyme